Gallenstein steht für:

 Gallenstein, ein Ausfallprodukt der Gallenflüssigkeit
 Gallenstein (Comic), eine deutsche Comicserie
 Burg Gallenstein bei Sankt Gallen (Steiermark) 

Gallenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Maria Kurtz-Gallenstein (1856–1916), österreichischer Maler
 Johann Thaurer von Gallenstein (1779–1840), österreichischer Dichter des Kärntner Heimatliedes
 Meinrad von Gallenstein (1811–1872), österreichischer Benediktiner und Zoologe

Siehe auch:
 Ansitz Galnstein